Kamau ist ein Namensbestandteil folgender Personen, der auf das kenianische Volk der Kikuyu zurückgeht:

Kamau als erster Name:
 Kamau Daaood, Dichter
 Kamau Muata Adilifu (* 1944), US-amerikanischer Jazz-Trompeter und Flügelhornist
 Kamau Peterson (* 1978), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kamau wa Ngengi (1893–1978), als Jomo Kenyatta erster Ministerpräsident Kenias

Kamau als Mittelname:
 David Kamau Ng’ang’a (* 1955), Weihbischof in Nairobi (Kenia)
 Edward Kamau Brathwaite (1930–2020), barbadischer Schriftsteller
 George Kamau Muhoho (* 1938), Generaldirektor der Kenya Airports Authority (KAA)
 Gibson Kamau Kuria (* 1947), kenianischer Preisträger des Robert F. Kennedy Human Rights Award 1988
 Johnstone Kamau Ngengi, Geburtsname von Jomo Kenyatta, Kenias erstem Präsidenten
 Oscar Kamau Kingara († 2009), kenianischer Bürgerrechtler
 Samuel Kamau Wanjiru (1986–2011), kenianischer Langstreckenläufer und Olympiasieger im Marathon

Kamau als letzter Name:
 Kwadwo Agymah Kamau, barbadischer Romancier
 Ian Kamau, kanadischer Rapmusiker und Künstler aus Toronto
 John Ngugi Kamau (* 1962), ehemaliger kenianischer Langstreckenläufer und Olympiasieger
 Joseph Kamau, kenianischer Langstreckenläufer
 Muiruri Kamau (* 1973), Schriftsteller 
 Patrick Kamau, kenianischer Langstreckenläufer
 Peter Kamau, Schlagzeuger und Percussionist 
 Thomas Migwi Kamau (* 1978), kenianischer Marathonläufer

Kamau als Künstlername:
 Kamau (Musiker) (* 1976), brasilianischer Rapper, Mathematiker und Profiskateboarder

Kamau als geographischer Name:
 Kamau Taurua ist der Māori-Name der größten Insel im neuseeländischen Otago Harbour

Siehe auch:
 Kamau, der Afrikaner, DDR-Jugendbuch (1962) von Götz R. Richter